Teodora Paleóloga (imperatriz da Bulgária) - imperatriz-consorte da Bulgária
 Teodora Paleóloga Sinadena - meia-irmã do imperador bizantino Miguel VIII
 Teodora Paleóloga (imperatriz bizantina) - imperatriz-consorte bizantina
 Teodora Tocco - consorte do déspota da moreia Constantino Paleólogo